Зорка Венера может означать:
 «Зорка Венера» («Раманс») — стихи Максима Богдановича.
 «Зорка Венера» — песня (романс) Семёна Рака-Михайловского на стихи Максима Богдановича.
 «Зорка Венера» — опера композитора Юрия Семеняко, поставленная на либретто Алеся Бачыло в 1970 году под руководством дирижёра Кирилла Тихонова режиссёром Семёном Штейном.
 «Зорка Венера» — художественный фильм  года режиссёра Маргариты Касымовой в жанре драмы о детской наркомании.
 «Зорка Венера» — широкоформатный кинотеатр в Солигорске.

См. также